Esistono più comuni francesi con questo nome

Soudan – Loira Atlantica
Soudan – Deux-Sèvres